Pulo Drien (Mutiara Timur), een plaats in Indonesië
Pulo Drien (Simpang Mamplam), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing